Jesau bezeichnet

Jesau (Kamenz), einen Ortsteil von Kamenz, Sachsen
 Jesau, die Gemeinde Ježená, Tschechien
 Jesau, Kreis Preußisch Eylau, ehemalige Bezeichnung für die Siedlung Juschny (Kaliningrad) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch
 Jeesau